Cornu puede estar referido a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
  Dominique Cornu (1985-), ciclista profesional belga.
  Jean Cornu (1650-1715), escultor francés.
  Marie Maxime Cornu (1843-1901), botánica, algóloga y micóloga francesa.
  Marie Alfred Cornu (1841-1902), físico francés, hermano de Marie Maxime Cornu.
  Paul Cornu (1881-1944), ingeniero francés, el primero en hacer volar un helicóptero.

Miscelánea 
 Cornu (instrumento), instrumento musical de viento utilizado por el ejército romano en la Antigüedad.
 Cornu aspersum, caracol común de jardín (más comúnmente clasificado como Helix aspersa).